Хафизабад () — город в провинции Пенджаб, Пакистан, расположен в одноимённом округе. Население — 169 702 чел. (на 2010 год).

Демография

Примечания 

Города Пакистана
Пенджаб